El término Mezhdurechenski  puede referirse:

Mezhdurechenski (Arcángel), localidad del óblast de Arcángel, en Rusia.
Mezhdurechenski (Janti-Mansi), localidad del distrito autónomo Janti-Mansi, en Rusia.
Mezhdurechenski (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.